Thievery est une extension pour Unreal Tournament 99 décrite sommairement décrite sous Thief ;
 Thievery Corporation est un duo américain.